XXI летние Олимпийские игры проводились в Монреале, крупнейшем городе провинции Квебек. (Канада) с 17 июля по 1 августа 1976 года.

Монреаль получил право на проведение Олимпиады на 69-й сессии МОК в 1970 году, обойдя соперников, Москву и Лос-Анджелес, которые проводили последующие игры. Это единственные летние Олимпийские игры, проведённые в Канаде, а Монреаль — второй франкоязычный город, принимающий Летние Игры, после Парижа.

Выбор места проведения 
Впервые идея проведения Олимпийских игр в Москве возникла в апреле 1969 года у Председателя Спорткомитета СССР С. П. Павлова и была поддержана советским правительством. На право проведения Олимпиады 1976 года претендовали Лос-Анджелес, Москва и Монреаль. Где именно пройдут игры, решал Международный олимпийский комитет, заседание которого проходило 12 мая 1970 года в Амстердаме.

Фаворитами считались Москва и Лос-Анджелес. Даже мэр Монреаля Жан Драпо признавал, что у Монреаля мало шансов против Москвы.
И действительно, в первом раунде Москва лидировала с 28 голосами против 25 за Монреаль и 17 за Лос-Анджелес, однако это не давало требуемого большинства.

В СССР были настолько уверены в победе, что преждевременно выпустили заявление ТАСС за два часа до объявления окончательного решения. Однако вскоре оно было отозвано.
Во втором раунде Лос-Анджелес не участвовал и практически все члены Олимпийского комитета, голосовавшие за него, отдали свои голоса за Монреаль, который получил 41 голос против тех же 28 у Москвы, один голос не был учтён.

После объявления результатов заявление советской стороны, распространённое через ТАСС, гласило, что выбор Монреаля противоречит логике и здравому смыслу, что это удар по олимпийскому движению и его идеям и что члены комитета руководствовались личными политическими симпатиями и антипатиями, а не принципами расширения и укрепления олимпийского движения.
Мэр Лос-Анджелеса заявил, что они стали жертвами холодной войны, что комитет очевидно не хотел принимать ту или иную сторону между США и СССР и выбрал наиболее простой путь решения проблемы.
Таким образом, выбор канадского города был сделан из-за опасений вызвать негативную реакцию в результате разногласий между сверхдержавами. Эти опасения подтвердились в ходе последующих Олимпиад — Игры в Москве и Лос-Анджелесе были бойкотированы соответственно Западными странами и государствами социалистического лагеря.

Участвовавшие страны

Бойкот 
Олимпиаду бойкотировали африканские страны, протестуя против недавнего матча южноафриканской и новозеландской сборной по регби в Новой Зеландии.

Заир не участвовал в Олимпиаде не по политическим, а по финансовым причинам

Медали 

Монреальская Олимпиада стала триумфом для социалистических стран, из десятки государств с наибольшим числом золотых медалей семь были из соцблока, причём первые два места заняли СССР и ГДР, последняя опередила своего западного соседа в 4 раза. Примечательно, что хозяева-канадцы не завоевали ни единой золотой медали.

Факты 

 Для того, чтобы передать эстафету олимпийского огня из Европы в Америку, часть энергии пламени была уловлена сенсором, преобразована в радиосигнал, который через спутник был отправлен в Оттаву, где инициировал поджигание нового факела при помощи лазерного луча, и эстафета продолжилась.
 Олимпиаду открывала Королева Елизавета II как глава Канады, при этом вся королевская семья присутствовала на церемонии открытия.
 Принцесса Анна — дочь Елизаветы II — выступала в соревнованиях по конному спорту на этой Олимпиаде.
 Башня Олимпийского стадиона является самым высоким наклонным сооружением в мире.
 Канада не выиграла ни одной золотой медали на этой Олимпиаде (5 серебряных и 6 бронзовых). Это был первый и единственный раз, когда хозяева турнира не получили главных наград.
 Монреальская Олимпиада вплоть до проведения Олимпийских игр в Пекине в 2008 году являлась самой дорогостоящей в истории — она стоила 5 миллиардов долларов (что эквивалентно 20 миллиардам в 2006 году). Город расплачивался за олимпийские долги вплоть до 2006 года.
Борис Онищенко, член сборной Советского Союза по пятиборью, был дисквалифицирован после того, как выяснилось, что в его шпагу было встроено устройство, позволяющее регистрировать укол противника даже тогда, когда укола не было. Из-за этого вся советская сборная по современному пятиборью была дисквалифицирована.

Литература

Олимпиада в филателии

Примечания

Ссылки 
 
 The 1976 Montreal / Innsbruck Olympic Film - Part 1 | Olympic History
 The 1976 Montreal / Innsbruck Olympic Film - Part 2 | Olympic History
 Montreal 1976 Official Olympic Film - Part 2 | Olympic History
 Montreal 1976 Official Olympic Film - Part 3 | Olympic History
 Montreal 1976 Official Olympic Film - Part 4 | Olympic History
 Montreal 1976 Official Olympic Film - Part 5 | Olympic History